Mochrie ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Mochrie (* 2003), schottischer Fußballspieler
 Colin Mochrie (* 1957), kanadischer Schauspieler